Capotille kan syfta på:

Haiti 

 Capotille (kommun), Nord-Est, 
 Capotille (ort), Nord-Est,